De finale van de Europacup II van het seizoen 1994/95 werd gehouden op 10 mei 1995 in het Parc des Princes in Parijs. Het Spaanse Real Zaragoza nam het op tegen het Engelse Arsenal FC. De Spanjaarden wonnen na verlengingen met 1-2. Nayim scoorde het bevrijdende doelpunt net voor het einde van de reguliere speeltijd. Met een boogbal van op zo'n 40 m wist hij David Seaman te verschalken. De Engelse keeper stond ver voor zijn doel en kon niet bij de bal.

Wedstrijd

1995
Europacupvoetbal 1994/95
Arsenal FC
Real Zaragoza
Europacup II 1995
Sportevenement in Parijs